|-
| 139501 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139502 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139503 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139504 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139505 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139506 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139507 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139508 - ||  || 12 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139509 - ||  || 13 august 2001 ||  || 
|-
| 139510 - ||  || 14 august 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 139511 - ||  || 14 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139512 - ||  || 15 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139513 - ||  || 15 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139514 - ||  || 15 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139515 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139516 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139517 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139518 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139519 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139520 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139521 - ||  || 3 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139522 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139523 - ||  || 17 august 2001 || Reedy Creek || 
|-
| 139524 - ||  || 17 august 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 139525 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139526 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139527 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139528 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139529 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139530 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139531 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139532 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139533 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139534 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139535 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139536 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139537 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139538 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139539 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139540 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139541 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139542 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139543 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139544 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139545 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139546 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139547 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139548 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139549 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139550 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139551 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139552 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139553 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139554 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139555 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139556 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139557 - ||  || 20 august 2001 ||  || 
|-
| 139558 - ||  || 20 august 2001 || Oakley || C. Wolfe
|-
| 139559 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139560 - ||  || 16 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139561 - ||  || 21 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 139562 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139563 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139564 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139565 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139566 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139567 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139568 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139569 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139570 - ||  || 17 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139571 - ||  || 21 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139572 - ||  || 16 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139573 - ||  || 18 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139574 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139575 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139576 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139577 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139578 - ||  || 23 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 139579 - ||  || 23 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139580 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139581 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139582 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139583 - ||  || 23 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139584 - ||  || 18 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139585 - ||  || 21 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139586 - ||  || 24 august 2001 ||  || , 
|-
| 139587 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139588 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139589 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139590 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139591 - ||  || 25 august 2001 ||  || , 
|-
| 139592 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139593 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139594 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139595 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139596 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139597 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139598 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139599 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139600 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-